Fietssnelweg F22 van Tienen naar Diest in België
 Lockheed Martin F-22 Raptor, jachtvliegtuig